Гран-при Бразилии 2016 года (официально Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2016) — автогонка, двадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона  года (и 44-й Гран-при Бразилии в истории «Формулы-1»), который проходил с 11 по 13 ноября 2016 года на автодроме «Интерлагос», Сан-Паулу, Бразилия.

Свободные заезды 

В первой сессии также участвовали резервные пилоты:

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Эстебан Окон наказан потерей 3-х мест на старте и двумя штрафными баллами за то, что в четвёртом повороте остался на траектории, помешав Джолион Палмер на быстром круге. 
Источник:

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  Даниэль Риккардо получил 5 секундный штраф за въезд на пит-лейн, когда запись была закрыта. 
 2.  Фелипе Масса получил 5-секундный штраф за обгон до ухода автомобиля безопасности.
 3.  Ромен Грожан авария на пути из пит-лейна на стартовую решетку.

Источник:

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Бразилии